Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) — некоммерческая ассоциация, включающая в себя 24 федеральные торговые сети России, представляющие 30% розничного рынка РФ. Создана в 2001 году для представления интересов членов и координации их деятельности. Ассоциация входит в
ТПП РФ (Торгово-промышленная палата), РСПП (Российский союз Промышленников и предпринимателей), СУПР (Союз участников потребительского рынка).

Общий суммарный розничный оборот компаний-членов АКОРТ в 2018 году составил 5 437,55 млрд. руб.

В компаниях, входящих в АКОРТ, работают более 632 тыс. человек. Более 39,5 тыс. торговых предприятий (магазины различных форматов, включая, супер и гипермаркеты) расположены в 65 российских регионах и 251 городе страны.

Руководство 
 Председатель Президиума Илья Адольфович Якубсон (с сентября 2011 года)
 Председатель Президиума Илья Вадимович Ломакин-Румянцев (с сентября 2015 года)
 Председатель Президиума Сергей Юрьевич Беляков (с июля 2018 года)

Члены АКОРТ 
По состоянию на октябрь 2019 года Ассоциация объединяет 24 компании, представляющие 25% рынка розничной торговли России: Азбука Вкуса, Ашан / Атак, Глобус, ДКБР Мега Ритейл Групп (Дикси / Виктория / Бристоль / Красное и Белое), Лента, Сафмар-Ритейл (М.Видео / Эльдорадо), Магнит, Мария-Ра, МЕТРО Кэш энд Керри, Никамед / Ортека, О’Кей, Семья, Снежная Королева, СПАР Миддл Волга, Спортмастер, Билла, Bosco di Ciliegi, DNS, Kari, Оби, Prisma, Selgros, Х5 Retail Group (Пятёрочка / Перекрёсток / Карусель), Leroy Merlin.

Примечания 

Торговые сети России
Компании розничной торговли России
АКОРТ
Организации Москвы
Некоммерческие организации России